Лу́ций Цеци́лий Мете́лл Кальв (; умер после 136/135 года до н. э.) — древнеримский политический деятель и военачальник, консул 142 года до н. э. Воевал в Испании (142 год), принимал участие в дипломатической миссии на Востоке (136/135 год до н. э.). Его сыном был один из самых видных римских политиков конца II века до н. э. Квинт Цецилий Метелл Нумидийский.

Происхождение 
Луций Цецилий принадлежал к знатному плебейскому роду, представители которого вошли в сенат в начале III века до н. э. Он был младшим сыном консула 206 года до н. э. Квинта Цецилия Метелла и братом Квинта Цецилия Метелла Македонского.

Биография 

О ранних этапах карьеры Луция Цецилия ничего не известно. Можно только предположить, что не позже 145 года до н. э. он был претором. В 142 году до н. э. Кальв стал консулом, и его коллегой был патриций Квинт Фабий Максим Сервилиан. Консулом предыдущего года был брат Кальва Квинт Цецилий Метелл Македонский, а в 141 и 140 годах консулами становились один за другим братья Максима Сервилиана — Гней и Квинт. Это позволяет исследователям говорить о существовавших тогда тесных связях между двумя знатными родами — Цецилиев и Сервилиев, представители которых, включая Кальва, возглавляли «аристократическую корпорацию» в сенате. Позже Кальв, Метелл Македонский и два Цепиона объединились против Квинта Помпея и привлекли его к суду по обвинению во взяточничестве. Тем не менее, Помпей был оправдан; причиной этого стало нежелание судей дать повод считать, что на них оказал влияние авторитет обвинителей.

В качестве консула Кальв отправил письмо к ряду восточных государств с требованием не воевать с Иудеей и не союзничать с её врагами. Выслушав послов первосвященника Симона, римляне «заблагорассудили написать царям и странам, чтобы они не причиняли им зла, и не воевали против них и городов их и страны их, и не помогали воюющим против них». В числе адресатов письма оказались Деметрий II Никатор, Аттал III, цари Каппадокии и Парфии, правители более мелких государств.

Консульской провинцией Кальва стала Дальняя Испания, где годом ранее лузитанский вождь Вириат разбил одного из римских преторов; вероятно, распределение провинций произошло в результате полюбовного соглашения между консулами. Подробности этого наместничества неизвестны, но, видимо, Луций Цецилий воевал с Вириатом в целом неудачно. В 141 году он был проконсулом Цизальпинской Галлии.

В 136 или 135 году Кальв вместе со Сципионом Эмилианом и Спурием Муммием был членом посольства, отправленного в Восточное Средиземноморье. Кальв, скорее всего, представлял в рамках этой миссии фракцию противников Сципиона, являвшегося на тот момент самым авторитетным римским политиком. Посольство побывало в Египте, в Сирии, в Азии, на Кипре и в Греции, во всех этих регионах восстанавливая старые связи и укрепляя союзы. «Обойдя большую часть ойкумены, они решили, что у всех разумная и удивительная жизнь, и вернулись с доброй славой, которую единогласно подтверждали все, и везде вызывали величайшее восхищение». Современники отметили простые манеры и дружелюбие послов.

Позже Луций Цецилий уже не упоминается в сохранившихся источниках.

Потомки 
Сыновьями Луция Цецилия были Луций, получивший позже агномен Далматийский, и Квинт, ставший Нумидийским. Кроме того, у Кальва была дочь, жена Луция Лициния Лукулла, претора 104 года до н. э.. Потомками Кальва являлись многие видные исторические деятели I века до н. э.

Примечания

Литература

Первичные источники

Вторичные источники

Ссылки 

Военачальники Древнего Рима
Цецилии Метеллы